Нушл () — чеське прізвище.

 3424 Нушл (3424 Nušl) — астероїд головного поясу
 Нушл — кратер на Місяці

 Франтішек Нушл (1867–1951) — чеський астроном

Чеські прізвища